Bus kan henvise til flere artikler:
 Bus – et køretøj, der transporterer mange mennesker samtidigt.
 Bybus – en bus der kører i en by.
 Turistbus – en bus der kører som regel over længere strækninger.
 Ledbus – delt bus med et drejeled i midten.
 Trambus – gammelt ord for en aarhusiansk bybus.
 Dobbeltdækkerbus – bus i to etager
 Minibus – en lille bus.
 Trolleybus – en bus som drives ved elekticitet via luftledninger.
 Greyhoundbus – Busselskab i Nordamerika der kører buslinier over flere hundrede kilometer.
 Graahundbus – Busselskab i Skandinavien der kører buslinier mellem de fleste store byer i Skandinavien.
 Bus (datakommunikation) – elektronisk dataforbindelse med flere enheder tilsluttet.
 Bus (film) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Caroline Sascha Cogez

Se også 
 Busbane
 Bussignal
 Bussluse
 Stoppested
 Bussen - flertydig